

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sośni – część wsi Bielowicko w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica 
 Sośni – część wsi Łazy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica

Zobacz też 
 Sośnia, Sośnie, Sośniak, Sośniakówka, Sośnica, Sośnice, Sośnicowice, Sośnina, Sośniny